

Anno 
 820 o 820 a.C.

Codici 
 820 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tarija, nel dipartimento di Tarija, della Bolivia

Matematica 
 820 – numero